Высоковольтная линия постоянного тока Лейте-Лусон на Филиппинах соединяет геотермальные электростанции на острове Лейте и южную часть острова Лусон. Линия была введена в эксплуатацию 10 августа 1998.

ЛЭП начинается на преобразовательной станции в городе Ормок (провинция Лейте) и заканчивается на преобразовательной станции в городе Нага (провинция Камаринес Сур). Линия состоит из трех частей:
 Воздушная линия остров Лейте — остров Самар
 Подводные кабели через пролив Сан-Бернардино между островом Самар и островом Лусон
 Воздушная линия на Лусоне

Длина подводного кабеля составляет 21 км, а полная длина воздушной линии составляет 432 км. HVDC Лейте-Лусон может передавать мощность до 440 МВт на монополярной схеме напряжением 350 кВ.

Пересечение пролива Сан-Хуанико выполнено воздушной линией.

Назначение ЛЭП — энергоснабжение системы переменного тока города Манилы. Кроме функции соединения энергосистем, HVDC Лейте-Лусон стабилизирует электрическую сеть переменного тока. Линия была создана ABB в сотрудничестве с Marubeni Coproration.

Ссылки 
 HVDC Leyte — Luzon homepage, ABB website
 HVDC Leyte — Luzon overview, ABB website
 HVDC Leyte — Luzon overview, CIGRESC
 HVDC Leyte — Luzon overview, CIGRESC
 Leyte — Luzon HVDC Transmission line and tower photo

Лейте-Лусон
Линии электропередачи Филиппин
Подводные силовые кабели